EG kan syfta på:

 EG – samlingsnamnet på tre överstatliga internationella organisationer med gemensamma institutioner mellan 1967 och 1993 och 1993−2009 en av Europeiska unionens tre pelare, se Europeiska gemenskaperna
 EG – en internationell organisation och en juridisk person mellan 1993 och 2009. Före 1993 kallades organisationen Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och efter 2009 blev den som juridisk person ersatt av Europeiska unionen (EU), se Europeiska gemenskapen
 e.g. – en förkortning av latinets exempli gratia
 .eg – nationell toppdomän för Egypten.
 Eg – SI-symbolen för massenhet, se Exagram
 Enskilda Gymnasiet (EG)

Se även 
 EG-lok – ett ellok tillverkat av Siemens
 EG-domstolen – en av Europeiska unionens institutioner Europeiska gemenskapernas domstol innan 2009